Omeljanowytsch ist der Familienname folgender Personen:

 Mychajlo Omeljanowytsch-Pawlenko (1878–1952), ukrainischer und polnischer Militärführer
 Wiktor Omeljanowytsch (* 1958), sowjetischer Ruderer